Heinze se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jürgen Heinze
 B. Heinze